Simmes est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1966), joueur allemand de football
 (né en 1959), catcheuse professionnelle américaine
 (fl. 1585-1622), imprimeur anglais
 (c. 1575-c. 1625) compositeur anglais de la Renaissance

Voir aussi
Simme, rivière de l'oberland bernois en Suisse

Homonymie de patronyme